Фарли — фамилия. Известные носители:
 Фарли, Джеймс (1888—1976) — американский государственный и политический деятель, 53-й генеральный почтмейстер США;
 Фарли, Джон Мёрфи (1842—1918) — прелат римско-католической церкви, архиепископ Нью-Йорка с 1902 по 1918 гг.;
 Фарли (, 1959), английский музыкант, композитор/басист/пианист/бэк-вокалист, продюсер.
 Фарли, Крис (1964—1997) — американский актёр и комик.

Топоним 
 Фарли — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.